Богуцкая или Богуцка,  — фамилия, женский вариант фамилии .

 Известные носительницы 
 Богуцкая, Елизавета Петровна (род. 1964) — украинский общественный активист, блогер. Народный депутат Украины IX созыва.
 Богуцкая, Мария (1929—2020) — польский историк, ординарный профессор.
 Годлевская-Богуцкая, Янина (1908—1992) — польская певица и актриса.